Sleigh Ride (Delius) - compositie van Frederick Delius
 Sleigh Ride (Leroy Anderson) - compositie van Leroy Anderson
 Sleigh Ride (album) - album van Martijn Luttmer